El término Palmones puede referirse a:

 en España, provincia de Cádiz.
 Palmones, localidad del municipio de Los Barrios. En ella se sitúan:
 Playa de Palmones.
 Puerto de Palmones, puerto deportivo.
 Polígono Industrial Palmones.
 Torre de Palmones o Torre de Entrerríos, atalaya de vigilancia costera del siglo XVI.

 Río Palmones, cauce fluvial, catalogado como río;
 Paraje natural de las marismas del Río Palmones, paraje natural, perteneciente a la red de Espacios Naturales Protegidos de la provincia.
 Batalla del río Palmones, acaecida el 12 de diciembre de 1343, en la que las tropas castellanas del rey Alfonso XI, que sitiaban Algeciras, alcanzaron una gran victoria sobre el ejército de Yusuf I, rey de Granada, que había acudido a socorrer la ciudad musulmana sitiada.